York City Football Club is een Engelse professionele voetbalclub uit de stad York, North Yorkshire. Vanaf het seizoen 2022/23 komt het uit in de National League, op het vijfde niveau van het Engels voetbalsysteem. De club kwam twee seizoenen (1974 tot 1976) uit op het tweede niveau, maar bracht haar jaren vooral door in de kelder van het Engelse profvoetbal.

De club, opgericht in 1922, speelde zeven seizoenen in non-league voetbal voordat het toetrad tot de Football League. York speelde in het derde niveau tot 1959, toen ze voor het eerst promoveerden. York behaalde hun beste run in de FA Cup in 1954-1955, toen ze Newcastle United ontmoetten in de halve finale. Ze schommelden tussen de derde en vierde Klasse, voordat ze in de jaren zeventig twee seizoenen in de tweede Klasse doorbrachten. York speelde voor het eerst in het Wembley Stadium in 1993, toen ze de play-offfinale van de derde klasse wonnen. Aan het einde van 2003/04 verloren ze hun Football League-status nadat ze waren verbannen uit de Derde Klasse. De FA Trophy 2011/12 was de eerste nationale bekercompetitie die werd gewonnen door York, en ze keerden dat seizoen terug naar de Football League voordat ze in 2016 weer degradeerden naar non-League-voetbal.

York heeft de bijnaam de Minstermen, vernoemde naar York Minster, en het team speelt traditioneel in rode tenue's. Ze speelden op Fulfordgate van 1922 tot 1932, alvorens ze naar Bootham Crescent verhuisden, hun thuisbasis voor 88 jaar. Deze grond was in de loop der jaren aan talloze verbeteringen onderhevig geweest, maar de club verloor het eigendom ervan toen het in 1999 werd overgedragen aan een houdstermaatschappij. York kocht het vijf jaar later terug, maar de voorwaarden van de gebruikte lening vereisten een verhuizen naar een nieuwe grond. Ze verhuisden in 2021 naar hun huidige terrein, het York Community Stadium. York heeft rivaliteit gehad met tal van clubs, maar hun traditionele rivalen zijn Hull City en Scarborough.

Erelijst
Football League Fourth Division
Winnaar: 1984
FA Trophy
Winnaar: 2012, 2017

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers 
  David Stockdale
  Derwin Martina
  Neil Warnock

Externe links 
 York City Officiële website
 Red & Blue NET
 York City Progress Page

Engelse voetbalclub
Sport in Yorkshire and the Humber
York